

Mitologia
 Ismeno – dio dell'omonimo fiume, figlio d'Oceano e di Teti. Talvolta, se ne fa il figlio d'Asopo e Metope
 Ismeno – figlio d'Apollo e della ninfa Melia. A volte identificato con il personaggio precedente
 Ismeno –  maggiore dei figli di Niobe e Anfione. Ucciso, con i Niobidi, dalle frecce d'Apollo, si gettò morendo nel fiume, che prese il suo nome

Letteratura
 Ismeno – stregone musulmano antagonista dei crociati nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.

Altro
 Ismeno – fiume della Beozia